

Musique

Groupe 

 Restless Rockabilly groupe (1982-), R-U

Label 

 Restless Records était un label musical indépendant, racheté en 2001 par Rykodisc.

Chanson 

 Restless est un single du groupe de metal gothique Within Temptation sorti en 1997 tiré de l'album Enter.

Album 

 Restless, un album de Faye Wong sorti en 1996 ;
 Restless, un album du rappeur américain Xzibit sorti en 2000.

Cinéma 

 Restless, un film de Jule Gilfillan, sorti en 1998 ;
 Restless, un film d'Amos Kollek, sorti en 2008 ;
 Restless, un film de Gus van Sant, sorti en 2011.

Télévision 

 Restless, Cauchemar en version française, est le dernier épisode de la quatrième saison de la série télévisée Buffy contre les vampires ;
 Restless est un téléfilm d'Edward Hall diffusé en 2012.